Андре Агаси је освојио турнир. У финалу је победио Пита Сампраса резултатом 7:6(7:5), 7:5, 6:1.

Носиоци

 Густаво Киртен (треће коло)
 Марат Сафин (прво коло)
 Пит Сампрас (финалиста)
 '''Андре Агаси (победник)
 Магнус Норман (прво коло)
 Лејтон Хјуит (полуфинале)
 Јевгениј Кафељников (полуфинале)
 Алекс Коређа ''(треће коло)

<ol start=9>
  Томас Енквист ''(друго коло) 
  Тим Хенман ''(треће коло) 
  Патрик Рафтер ''(четвртфиналиста) 
  Хуан Карлос Фереро ''(прво коло) 
  Арно Клеман ''(треће коло) 
  Доминик Хрбати ''(прво коло) 
  Марк Филипусис ''(прво коло) 
  Себастијан Грожан ''(треће коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације 

Отворено првенство Индијан Велса 2001.
Отворено првенство Индијан Велса – мушкарци појединачно